Geografische Objekte:

Frankreich:

Gemeinden:
Beaurepaire (Isère) im Département Isère
Beaurepaire (Oise) im Département Oise
Beaurepaire (Seine-Maritime) im Département Seine-Maritime
Beaurepaire (Vendée) im Département Vendée
Beaurepaire-en-Bresse im Département Saône-et-Loire
Beaurepaire-sur-Sambre im Département Nord

England:
 Beaurepaire Manor House, Ruine eines herrschaftlichen Landhauses in der Civil Parish Bearpark in der Unitary Authority County (Grafschaft) Durham in Nordostengland

Familienname:
 Frank Beaurepaire (1891–1956), australischer Schwimmer
 Jules Quesnay de Beaurepaire (1834–1923) französischer Richter und Schriftsteller
 Lily Beaurepaire (1893–??), australische Schwimmerin und Wasserspringerin
 Nicolas-Joseph Beaurepaire (1740–1792), französischer Offizier und Gouverneur der Festung Verdun